Crossocheilus oblongus
 Gyrinocheilus aymonieri